Décubitus peut désigner :

Médecine 
 Le décubitus, un corps allongé à l'horizontale.

Culture 
 Hora Decubitus (l'heure de se coucher, en latin) standard de jazz post-bop de 1964, du jazzman américain Charles Mingus